Sykesville (Maryland), dans le comté de Carroll,
 Sykesville (Pennsylvanie), dans le comté de Jefferson.